ESL One Hamburg 2017  — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории мейджор (Разыгрываются 1.000.000$ и 1500 баллов), организованный компанией ESL, который прошел в Гамбурге в октябре 2017 года.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 18-24 сентября 2017 и определили команды, которые поедут в Гамбург для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива: Newbee и Team Liquid. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть  
Участие в турнире приняло 8 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии до двух побед. Худшие команды из каждой группы покинули турнир, а остальные четыре выступили в плей-офф.

  HappyFeet не смогли поехать на турнир и были заменены на  Fnatic
Групповой этап

Групповой этап прошёл с 26 по 29 октября. 2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Результаты

Примечания 

Hamburg 2017
Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте
Киберспортивные соревнования, проведённые ESL